Tatoeage
Tattoo (1981), een Amerikaanse film van Bob Brooks
Tattoo (2002), een Duitse film van Robert Schwentke
Tattoo (Jordin Sparks single), een single van Jordin Sparks uit 2007
Tattoo (Loreen single), een single van Loreen uit 2023

Zie ook 
Tattoos, muziekalbum van Jason Derülo